MGB désigne :

 Ministerstvo Gossoudarstvennoï Bezopasnosti, la police secrète qui précéda le KGB.
 MGB un modèle d'automobile de la marque MG.
 Matthew Good Band, un groupe canadien.
 Matterhorn-Gotthard Bahn, une compagnie de chemin de fer suisse.
 Marie-George Buffet, secrétaire nationale du Parti communiste français.
 Matière grasse butyrique, dans le domaine de la Glacerie